СЖР

 Союз журналистов России
 Северный жилой район